Вулиця Я́блочкова — назва вулиць у населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Яблочкова — вулиця в Бердянську.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Смілі.

Вулиця Яблочкова — колишня назва вулиці Гетьмана Павла Бута в Києві.

Вулиця Яблочкова — вулиця в Астрахані.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Красноярську.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Москві.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Саратові.
 Вулиця Яблочкова — вулиця в Тулі.

Вулиця Яблочкова — вулиця в Алмати.

Вулиці, названі на честь людей